Това е списък на италодиско изпълнители (групи, инструменталисти, певци) и песни.

0 – 9 
 50 & 50 Brothers – Red Man
 93rd Superbowl – Forever and a Day

A 
 Advance – Take Me To The Top
 Ago – Computer (In My Mind), I Want You, For You
 Aida – Cupid
 Airplay – For Your Love
 Aki – Tokio's, Magic Love
 Al Corley – Square Rooms, Cold Dresses
 Alan Barry – Ring the Bell, Come On, Tell Me The Reason, Victim Of Love
 Alan Cook – Bad Dreams, Do You Want to Stay, Running Away, I Need Somebody to Love Tonight
 Alan Fox – Please Don't Go
 Alan Ross – Valentino Mon Amour, The Last Wall
 Alba – Dangerous, Only Music Survives
 Albert One – For Your Love, Hopes and Dreams, Lady O, Secrets, Turbo Diesel, Loverboy, Freeboard, Heart on Fire, Turbo Diesel
 Ale – Come On Out
 Aleph – Fly to Me, Fire on the Moon, Blackout, Check It Up, Hero, I'm In Danger, Big Brother
 Alesis – Steppin Up
 Alex C – Fire, Tonight All Night
 Alex Chroma Band – A New Day
 Alex Cundari & Brian Ice – Walking'... (Zumbae)
 Alexander Robotnick – Problemes D'Amour, Dance Boy Dance
 Alexandra – Riviera
 Alpha Town – Over Again, Hey Robin, Heart to Heart, Power of Magic, Hot Stuff
 Alyne – Over the Sky
 Amadeus Liszt – Win The Race
 Amanda Lucci – Cry Out In The Night
 Ambra Orfei – Love Me Too
 Amin-Peck – Girl On Me, Running Straight, Coda, Anxiety, My Frames, Suicidal
 Andrea – Macho Man, I'm a Lover
 Andy – Wake Up
 Angela Cavagna – Dynamite, Easy life, Sex Is Movin
 Angela Paris and Co – Wherever Forever
 Angelita's Boys – Angelita's Eyes
 Angie – Clouds
 Angie Care – Your Mind
 Angie Dylan – In the Dark
 Angie St. John – Hot Nights in Ibiza, Letter from My heart
 The Androids – Love Dance
 Anneclaire – I Want
 Annie Anner – Night in the City
 Anouschka Renzi – Robot Love
 Answering Service – Call Me Mr. Telephone
 Anthony D'Urso – Feel the Night
 Anthony's Games – Silent Smiles, Sunshine Love
 Apple in Jacket – New World
 Arabesque – Time To Say Goodbye
 Argentina – Let's All Dance, Baby Don't You Break (My Heart)
 Ashaye – Electricity
 Astaire – The Power of Love, Everything I Do, Love Trap
 Atrium – Week-end, Supersonic Fire, Over and Over, Midnight Dancer, Cold Stage, Dr. Jekyll, Hey Tonight, Funny Dancer
 Attack – Make Up Your Mind, Pizza Boy, Special Love, Can't Stop, Crazy For Your Love
 Automat – Droid, The Rise, The Advance, The Genus
 Avenue – Imagination
 Axodry – You
 Azoto – Exalt Exalt, Any Time or Place, San Salvador
 Azul y Negro – Vuelta, The Night, No Tengo Tiempo, Me Estoy Volviendo Loco

B 
 B. Blase – Bandolero, Shame
 B. Rose – Hey DJ
 The B.B. Band – That Special Magic (You Better Straighten Up, Baby)
 B.B. Bonsai – Prince of the Night
 B.W.H. – Stop, Livin' Up
 Baby's Gang – Challenger, Happy Song, America, My Little Japanese Boy
 Bad Boys Blue – You're A Woman, For Your Love, Gimme Gimme Your Lovin, Hungry For Love, Pretty Young Girl
 Baltimora – Tarzan Boy, Chinese Restaurant, Woody Boogie, Key Key Karimba, Living in the Background, Pull the Wires, The Jukebox Boy, Running for Your Love
 Bandolero – París Latino
 Barbara – Ciao Boys
 Barry Mason – Body
 Basic – Face In The Night
 Bazooka – Alive
 Beagle Music Ltd. – Daydream
 Belen Thomas – Panamá, Y Mi Banda Toca El Rock, Survivor
 Bernadette – Midnight Lover
 Bernie Paul – Night After Night, Attenzione
 Betty Miranda – Take Me to the Top, Dance
 Bianca – Do It to Me One More Time
 Bianca Neve – Broken Heart, Prince Kiss
 Biba – Top Model
 Big Alice – I Miss You
 Billie Jean – Need You
 Bino – Io Tornero
 Bizzy & Co. – Take a Chance
 Black Devil – No Regrets, One to Choose
 Blask System – Don't Leave Me Now
 Blind Date – We Keep Falling in Love, Without Your Love, Your Heart Keeps Burning
 Blocksystem – Don't Leave Me
 Blue Russell – I Wanna Fly Away, Over and Over
 Blue System – Magic Symphony, Sorry Little Sarah
 Bo Boss – Tequila
 Bobby Orlando – She Has A Way
 Body Power – Dancing in the tears, Nothing
 Boney M. – Happy Song, Ma Baker, Rivers Of Babylon, Rasputin
 Boys Next Door – Lady of the Night, I Will Follow You
 Boytronic – Late Night Satellite
 Brand Image – Are You Loving?, Movin' Up, Love in a Summer Night
 Brando – Rainy Day
 Brian Auger – Night Train to Nowhere
 Brian Ice – Talking to the Night, Over Again, Tokyo, Walking Away, Night Girl, I Believe In Lovin' You
 Brian Martin – Sex Tonight
 Bruce & Bongo – Geil, Hi-Ho (Whistle While You Work)

C 
 C.C. Catch – I Can Lose My Heart Tonight, Heartbreak Hotel, Strangers by Night, Cause You Are Young, Are You Man Enough, House Of Mystic Lights
 C. Dorian – Hey Hey I'm Running Away
 Cafe Society – I'm on the Loose, Somebody to Love (1984), Relight My Fire (1984)
 Camaro's Gang – Fuerza Major, Ali Shuffle, Move a littler closer, Decamarone (Album)
 Canton – Sleepwalking, Please Don't Stay
 Carrara – Disco King, Shine on Dance, S.O.S. Bandido,  Welcome to the Sunshine, Fuerza Major
 Casanova – Tutti Quanti
 Casco – Cybernetic Love
 Ceasar's Dancers – Chinese Bang
 Celeste – Hey Boy
 Cellophane – Gimme Love, Music Colors
 Charlie – Spacer Woman
 Charly Danone – You Can Do It
 Charme – My Heart (is beatin' for you), Understanding sense of living
 Chaya – Russian Affair
 Chaz Jankel – Glad To Know You, Number One
 Cheaps – Moliendo Cafe
 Check Up Twins – Sexy Teacher
 Cherry – Magic Holiday, Take A Moment
 Chester – Hold the Line, Don't Get Away
 Chip Chip – So Close to Heaven, Radio
 Chris – Two by Two, Sweets For My Sweet, With A Boy Like You
 Chris Luis – The Heart of the City
 Christine – Free N Easy
 Claudja Barry – Born to Love
 Claudia – For Your Love
 Claudia T – Fatal Destination, Dance With Me
 Claudio Cecchetto – Ska Chou Chou
 Claudio Mingardi – Forever Mine, Star
 Cleo – Go Go Dynamo
 Click – Duri Duri
 Cliff Turner – Moonlight Affair, Your Love
 Clio – Faces, Keep on Dancing
 Chantal Condor – Marinero
 Clock On 5 – Fanfare, Take It
 Closed – Living In Your Eyes
 Company B – Perfect Lover, Fascinated, Full Circle, Jam On Me,
 Coo Coo (Max Coo & Steve Coo) – Upside Down, All I Need Is Love, Boogie Woogie Dancer
 Control-D – Vision in the mirror, Run
 Costas Charitodiplomenos – Lost in the Night, New York
 Creative Connection – Scratch My Name
 The Creatures – Japan, Maybe one day, Believe In Yourself
 Cretu & Thiers – When Love Is The Missing Word
 The Cruisin' Gang – America, Be My Life, Chinatown
 Crusader – Earth Challenge
 Cube – Two Heads Are Better Than One, Concert Boy, Love's Taboo (Art of Mix)
 Cyber People – Void Vision, Polaris, Digital Signal Processor, Doctor Faustus, The Night
 Cyr – Last Chance
 C.C.C.P. – "Made In Russia"

D 
 Dan Eller – Carillon, One-Night Stand
 Dance Club – Los Locos del Papaya
 Daniela Poggi – Cielo
 Danielle Deneuve – The Rising Sun
 Danny Boy & the Serious Party Gods – Castro Boy
 Danny Keith – Keep On Music, Love Me Again
 Danuta Lato – Touch My Heart, I Need You, Whenever You Go, Nobody's Woman, Broken Land
 Daryl Scott – I Need You Now
 David Force – Play Your Game
 David Gray – Let's Dance Tonight
 David Lyme – I Don't Wanna Lose You, Never Say You Love Me, Let's Go to Sitges, Bambina
 David Owen – Hot Nights in Ibiza
 David Zed – Robot
 Daydream – Crazy, Daydream, In The Night
 De Gama – Sexual Fever
 De Niro – Italian Boy
 Decadence – On and On (Fears Keep On)
 Deborah Haslam – Danger For Love
 Deborah Kinley – Surprise
 Dee D. Jackson – Automatic Lover, Moonlight Starlight, My Sweet Carillon
 Delanua – How Many Fill
 Den Harrow – My Time, Charleston, Bad Boy, Future Brain, A Taste of Love, You Have a Way, Don't Break My Heart, Catch the Fox, Mad Desire, Take Me, To Meet Me, I Feel You, Day By Day, Broken Radio
 Denise & Baby's Gang – Disco Maniac
 Desireless – Voyage Voyage, John
 Dharma – Plastic Doll
 Diana Est – Le Louvre, Tenax
 Digital Emotion – Get Up, Action, Go Go Yellow Screen, Humanity
 Diux – Comet
 Divine – Native Love (Step by Step)
 Doctor's Cat – Feel the Drive, Gee Wiz, Watch out!
 Domina – You Got My Soul
 Dominatrix – Dominatrix Sleeps Tonight
 Donna Johnson – Do You Really Want Me
 Donnee Grillo – Dolce Vita (Remix 1989)
 Duke Lake – Satisfaction Love And Passion, Dance Tonight, Do You?
 Dyva – I Know, Clap Again, Left over Love, Oh Mama Tonight, Cannery The Canery

E 
 Easy Going – Fear
 Eddy Huntington – U.S.S.R., Meet My Friend, Up and Down, May Day, God is Love
 Edyta – ABC Letters of Love, Be slave of my heart
 Electra – Quando Quando
 Electric Theatre – Summertime Hot Nights Fever, Ballet Dancer, The Clow, The Killer
 Elite – Senza Tregua
 Elizabeth G. Daily – Love In The Shadows
 Eric – Boy or Girl, Who's Your Boyfriend
 Esavu – Sia Siou
 Eugene – Livin' In Your Love, Free Your Life
 Evelyn Barry – Take It as a Game
 Executive – Executive Dance
 The Expansive – Life With You

F 
 Fabrizio Simoncioni – Susy Oh, Hello?
 Facts & Fiction – Give Me the Night
 Fair Control – Symphony Of Love
 Fake – Donna Rouge, Frogs in Spain, Brick, Right, New Art (Album)
 Falco – Rock Me Amadeus
 Fancy – Bodyguard, Bolero, Slice Me Nice, Lady of Ice, Colder Than Ice, Chinese Eyes, Flames of Love, What's Your Name, What's Your Game
 Fantasy Life – Over And Over
 Fashion, The – Future Girl
 Fast Food Girls – Love Is My Mania
 Felli – Diamond in the Night
 Fellini – Passenger, On the Way to Heaven
 Fiction Ltd – Japanese Fiction
 Finzy Kontini – Cha Cha Cha, Clap Your Hands, O La La, Night In Paris
 Firefly 5 – Prince Of The Day (Bruno Kassar)
 Flexi Cowboys – Sexy Movie, Domination
 Flexx – Theme From Flexxy Ball, Theme From Deep
 Flo Astaire – Monkey Monkey
 Florence – Trading Love, Hey, Hey, Hey, Now And Forever
 Fockewulf 190 – Body Heat, Gitano
 Fontanelli – Marylin, I Love You
 Forbidden Fruits – Disco Halloween
 Francesco Napoli – Balla Balla, Marina, Stai Con Me
 Frank Tavaglione – Tumidanda
 Fred Ventura – Wind of Change, Di Mi Quando, Imagine, Leave Me Alone, Lost in Paris, Heartbeat, The Years, Zeit, Night And Day
 Free Enterprise – I'm Not Afraid To Love You
 Fun Fun – Baila Bolero, Happy Station, Colour My Love, I'm Needing You, Gimme Some Lovin, Tell Me
 Funky Family – Funky is On

G 
 G.G. Near – Living In A Rom
 G.J. Lunghi – Acapulco Nights
 Gary Cooper – Just A Lover
 Gary Low – You Are a Danger, I Want You, La Colegiala, Niña
 Gatsby – Love Sign
 Gay Cat Park – I'm a Vocoder
 Gazebo – I Like Chopin, Lunatic, Masterpiece, Telephone Mama, Diamonds are Forever, Love in Your Eyes, The Sun Goes Down on Milky Way
 Gaznevada – Special Agent Man, I.C. Love Affair
 Gentle Touch – The Fire of Love
 Ghery M. & Ocean D. – Love's Emotions
 Gina – Let Me Free
 Gina L'amour – I'm Gonna Make You Want Me
 Gina T. – Tokyo By Night, Sayonara
 Gipsy & Queen – Love and Passion
 Grant Miller – Red For Love, Stranger in My Life, C'est la Vie, Colder Than Ice, Tracks In the Snow, Breakaway, California Train, Wings of Love, Doctor For My Heart
 Green Ice – Gigolo

H 
 Hananas – From Here to Eternity
 Hank Shostak – Don't Tell Me
 Harre Money – Bambolina modello 5.6, Oscar Wilde, Walking again
 Hazell Dean – Searching For Your Love, They Say It's Gonna Rain, Searchin' (I Gotta Find a Man)
 Heartache – Never Can Say Goodbye
 Helen – Witch, Zanzibar
 Hélicon – You...See
 Hot Cold – Love Is Like A Game, Just Gotta Tell Her, I Can Hear Your Voice
 Hotline (Bobby Orlando) – Guilty, Ecstasy
 Hovoyds – I Don't Want to Talk About It
 Humphrey Robertson – Back To Stay, Don't Stop Loving Me, Love In Your Eyes
 Hugh Bullen – Alisand, Night Girl
 The Hurricanes – Only One Night
 Hypnosis – Astrodance, Blade Runner, Pulstar, Droid
 Hypnotic Samba – Hypnotic Samba

I 
 I & Aison Jasou – More than a Dream
 If – Jealousy
 Images – Love Emotion, Corps a Corps
 Imhan – One Million
 Immortals, The – The Ultimate Warlord
 Information Society – Running, What's On Your Mind (Pure Energy), How Long, Lay All Your Love On Me (1993)
 Interface – Plastic Age
 International Music System – Dancing Therapy, Runaway
 Invadia – Plaza de Toros
 Italian Boys – Forever Lovers, Gigolo, Midnight Girl, Until the Morning, Take My Love
 Iván – Baila, Fotonovela, Hey Mademoiselle!, Open Your Eyes

J 
 J.D. Jaber – Don't Wake Me Up, Don't Stop Lovin
 J.Luis (J.L.Mateo) – Tu y la Noche
 J.R. Robot – Models
 Jacqueline – Every Beat of My Heart
 Jaco – Spanish Run
 Jane Hill – Radio
 Jenny Kee – Carry On, Hot Love
 Jessica – Like A Burning Star, Chinese Magic, C'est la Vie Mon Cherie, Sympathy
 Jessica Blue – The Dark Of Light
 Jimmy & Susy – Come Back
 Jimmy Mc Foy – Hi Girl
 Jo Jo – Mind Games
 Jo Squillo – Avventurieri, I Love Muchacha, O Fortuna, Roulette, My Love, Metallica, Whole Lotta Love
 The Jock Hattle Band – Crazy Family, To Be or Not To Be
 Joe – Quibos
 Joe Yellow – Take My Heart, Lover to Lover, I'm Your Lover, Love At First, Runner, Wild Boy
 Jolo – Last Call, Soul
 Jonathan Gable – Central Park
 Joy – Touch By Touch, Hello, Valerie, Japanese Girls
 Joy Peters – Don't Loose Your Heart Tonight, One Night in Love
 Jules – I Want To..., You and Me
 Julie – Big Time Operator
 Reeds – In Your Eyes

K 
 K. Barré – Right By the Moon
 K.B. Caps – Do You Really Need Me, Julia, Dancing in the Dark, Catch me Now I'm Falling
 Kano – Another Life, I'm Ready, I Need Love, Queen of Witches, Baby's not Tonight, China Star
 Karl Olivas – Follow Me...!, It's Alright
 Kasso – Kasso, Walkman, Key West
 Katz – Loving You Is All I Know
 Kay Frances – Take Me And You'll Win
 Kelly Brown – Only You Can (You Make Me Feel) (from Kenya, German based)
 Ken Laszlo – Hey Hey Guy, Tonight, Don't Cry, Black Pearl, 12345678, Mary Ann, Glasses Man, Everytime, Madame
 Kenny Masters – Time To Fly (Sing My Song)
 Kikka – I Want You
 Kim Taylor – Come With Me, Feel So Fine
 Kinky Go – Gimme the Love, You You You
 Klapto – Mister Game, Queen of the Night
 Klein & MBO – Dirty Talk, Wonderful, The MBO Theme, The Big Apple
 Koto – Visitors, Japanese War Game, Jabdah, Chinese Revenge, Moonlight Shadow, Trans-Europe Express, Dragon's Legend, Time
 Kraftwerk – Musique Non Stop, Tour De France, House Phone, Home Computer, Computer Love, Numbers, Computer World, Autobahn, The Robots, Trans-Europa Express
 Kris Tallow – Emotion's Game, Mister Jay
 Kristal – Love And Magic, Love In Stereo
 Kristian Conde – Dolce Vita (Orig. 1986)
 Krystina – Lonely Hearts

L 
 L.A. Messina – Daydream
 L'Affair – Secret Eyes
 La Bionda – I Wanna Be Your Lover, One For You, One For Me
 Laban – Love In Siberia, Caught by Surprise (From Denmark)
 Laissez Faire – In Paradise, To Be In Your Arms
 Lamé – You've Got The Night
 Laserdance – Laserdance, Humanoid Invasion, Cosmotron, Shotgun (In the Night) (From Netherlands)
 Latin Lover – Casanova Action
 Laura Branigan – Gloria, Self Control, Spanish Eddie, Touch (From USA)
 Lectric Workers – Robot is Systematic, The Garden
 Lee Marrow – Sayonara,Shanghai, Mr. Fantasy
 Lee Young – Napoleon
 Les McKeown – She's a Lady, It's a Game (From Scotland)
 Lian Ross – Fantasy, Saturday Night, It's Up to You, Say You'll Never (From Germany)
 Lilac – Jump to the Music, Bang Bang, Baby I Love Your Way
 Lime – Take the Love, Guilty, Unexpected Lovers, Take It Up, Babe We're Gonna Love Tonight, Your Love (From Canada)
 Linda Jo Rizzo – You're My First, You're My Last, Heartflash (Tonight), I've Got the Night, Perfect Love, Keep Trying
 Lisa G. – Call My Name
 Lisa Johnson – Say Goodbye, Listen, Love, Heart on Fire, Someone to Love
 Local Boy – Thriller
 London Boys – I'm Gonna Give My Heart (From Germany)
 Los Angeles T.F. – Magical Body
 Lou Sern – Swiss Boy
 Loui$ – Computer Soul
 Lovables – It's Beautiful
 Lucia – Marinero

M 
 M=P.B. – Coöperation
 M & G – When I Let You Down
 M Like Moon – Sunlight
 Macho – I'm A Man
 Magazine 60 – Don Quichotte, Pancho Villa, Rendez-Vous Sur La Costa Del Sol (From France)
 Madigan – Ice Cold Love
 Magika – I Know Magica
 Malcolm & the Bad Girls – Shoot Me
 Malibu – Lust Or Love
 Maltese, Ricky – All the Night, Mama, Rainy Day, Warrior
 Marc Harris – Airport
 Marce – I Want You (From Spain)
 Marco Martina – Venture in My Heart, Fortune Teller
 Mark Farina – Russian, So Long, Take Your Time
 Martinelli – Cenerentola (Cinderella), Revolution, Orient Express, Summer Lovers, Victoria, Voice in the Night
 Marx & Spencer – Stay
 Maskio – Dear Sir..., Come On Moving On
 Maskio (Rollerforce) – Subway, Dear Sir
 Mata-Hari – Mata Hari
 Matisse – Fool for Love
 Mauro – Buona Sera – Ciao Ciao, Bossanova Girl, Olè Olè, Lady Africa, Ti Amo Tre
 Max Coveri – One More Time, Run to the Sun, Bye Bye Baby, In the Night
 Max Coo and Steve Coo – Boogie Dancer
 Max Him – Danger Danger, Japanese Girl, Lady Fantasy, Melanie
 MC Brian – Loving you Forever
 M.C. Miker G. & DJ Sven – Holiday Rap (From Netherlands)
 Meccano – Activate My Heart, Extra, Ipnotica, Down Down Romeo
 Michael Bedford – Tonight, Space Boys, More Than a Kiss
 Michael Bow – Love And Devotion
 Michael Cretu – Samurai (From Germany)
 Michael Fortunati – Into the Night, Give Me Up, Giochi Di Fortuna
 Michael Heart – "Some Girls, She's a model
 Midnight Passion – I Need Your Love, Infatuation
 Mike Francis – Room in Your Heart, Together, Survivor, Changes of the Heart, Suddenly Back to Me, Let Me In, Friends
 Mike Mareen – Dancing in the Dark, Love Spy, Agent of Liberty, Don't Talk to the Snake, Lady Ecstasy, Heavy Water, Here I Am (From Germany)
 Mike Rogers – Just A Story, Happy Moon
 Miko Mission – How Old Are You?, Two For Love, The World Is You, Toc Toc Toc, I Believe, One Step to Heaven, I Can Fly, I Like the Woman's Heart, Mr. Blue
 Mikron – Polynesia, Vision
 Mirage – No More No War, Woman
 Mister X – It's O.K.
 Mito – Droid, Unit
 Modern Talking – You're My Heart You're My Soul, You Can Win If You Want, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love), Locomotion Tango, Hey You, Geronimo's Cadillac, Jet Airliner, In 100 Years, Diamonds Never Made A Lady (From Germany)
 Mod It – Physical Fascination
 Molto Carina – Love For Sale, Voice Of The Night
 Moment – The Station
 Mon Bijou – Just a Lover
 Mono Band – Mr. Crusoe
 Monte Kristo – The Girl of Lucifer, Sherry Mi-Sai, Lady Valentine, Don't Stop
 Morgana – Ready for Love, Come Back to Me
 Moses – Our Revolution, We Just
 Morris – Tonight's the Night
 Mozzart – Money, Devil's Rendez-Vous, Jasmin China Girl
 Mr. Black – Monnalisa
 Mr. Flagio – Take A Chance
 Mr. Master – A Dog in the Night
 Mr. Rocambole – I've got your Soul
 Mr. Zivago – Little Russian, Tell By Your Eyes, Say Yes, Love in Moscow, Sadness is Like Snow
 My Mine – Hypnotic Tango, Can Delight, Cupid Girl

N 
 N.O.I.A. – True Love, Do you wanna dance, Stranger in a Strangeland, Looking for Love
 Nadia Cassini – Too Late, Get Ready, Obsessed, I like boys
 Nancy Martinez – For Tonight,Move Out
 Nathalie – My Love Won't Let You Down (From Belgium)
 New Baccara – Fantasy Boy, Call Me Up, Tokyo By Night, Touch Me, Sayonara, Too Young to Love, Talisman (From Spain)
 New Look – Stage
 New Romantique – Shy Like An Angel
 New York Models – Fashion
 Next – You're An Illusion
 Nick John – Lost In A Dream, Planet Nine
 Nick Straker Band – Straight Ahead (From UK)
 Nicky & Nicky – Souvenir
 Nico Band – Let It Show
 Night People – Night Girl
 Night Society – Hold Me Tight
 No Kisses – My Oh My
 Nora – Questa Notte
 Nove – Ride My Bike
 Norman – Let's go to the Beach
 Novecento – The Only One, I Need Love, Heart On A Line, Movin' On, Why me, Excessive Love, It's So Easy
 Número Uno – Tora Tora Tora, Hong Kong

O 
 O'gar – New Rider, Playback Fantasy, Tonguetwisters
 O'Ryan – She Is My Queen
 Oliver Maass – Magic Violin (From Germany)
 ON TV – Holiday Love Affair (From Germany)
 One System – Life is Very Short
 Off – Elektrica Salsa (From Germany)
 Oscar – New York City, Superstar, Gimme Your Body, Baby Dance to Me
 Oxo – Keep On Living

P 
 Palmer – Computer Guy (From Greece)
 Parsifal – Carillon
 Patrick Colby – Mandrill
 Patrick Miller – Desesperado
 Patto – Black And White
 Patty Brown – New York City (Produced by J.Luis – J.L.Mateo -) (From Spain)
 Patty Ryan – Stay with Me Tonight, You're My Love, You're My Life, I Wanna Hold You, Love Is the Name of the Game (From Germany)
 Paul Boy – Lucky Guy
 Paul Crazy – Believe Me
 Paul James – Memories Emotions
 Paul Parker – Desire
 Paul Sharada – Keep Your Love Alive, Boxer, Florida (Move Your Feet), Dancing All The Night
 Penny Brown – No Escape
 People Like Us – Midnight Lover, Deliverance (From South Africa)
 Peter & the Wolf – Peter and the Wolf
 Peter Jacques band – Walking On Music, Is it it?, Fly with the Wind, Drives Me Crazy, Devil's Run, This Night
 Peter Richard – Walking in the Neon
 Phaeax – Talk About
 Piano Fantasia – Song For Denise (From Germany)
 Pineapples featuring Douglas Roop – Come On Closer
 Pino D'Angiò – Ma Quale Idea
 P. Lion – Happy Children, Dream
 Pinto – Sing a Song of Joy
 Pinto's Device – Radio Star
 Plaza – Yo-Yo, Hi De Ho, We Want More (From Netherlands)
 Pluton & the Humanoids – World Invasion
 Premio Nobel – Baby Doll, Sugar Love, White Flame
 Primadonna – I Wanna Give You My Heart, Angel You, Flashing on the Floor
 Prime Time – I Can't Get Enough, Ocean of Crime
 Primero – Oh, Qué Calor (From Spain)
 Priscilla – Save Your Love
 Proxyon – Beyond the Future, Space Hopper (From Netherlands)
 Psychic Interface – Dancin in the Night, Tribal Stomp (From Netherlands)
 Public Passion – Flash in the Night
 Purple Flash – We Can Make It Together

Q 
 Quibos – Quibos

R 
 R. Bais – Dial My Number, Take the Love
 Radiorama – Aliens, ABCD, Desire, Fire, Vampires, Yeti, Flight of Fantasy, Heartbreaker, Chance To Desire, Warrior
 Raf – Self Control, Change Your Mind
 Raggio Di Luna (Moonray) – Comanchero, Viva Viva
 Ranko – Happy World
 Ray Cooper – Breakdown
 Reale Accademia – She's Mine
 Reeds – In Your Eyes, Marines, "Straight Down", "Immagination", "You and I", "Night in Chicago", "The game", "Fairy Queen"
 Rene – Don't Hurt Me
 Revanche – Music Man
 Rewind – Rosalie
 Ric Fellini – Welcome To Rimini, Souvenir d'Amour
 Ricky Maltese – Mama, All The Night, Rainy Day, Warrior
 Righeira – Vamos a la Playa, No Tengo Dinero, Innamoratissimo, L'estate sta finendo
 RIS – Love N Music
 Robert Bravo – Keep On Driving, Love Me Like I Do
 Robert Camero – Love Games
 Rocky M. – Fly With Me To Wonderland
 Rodgers, Contini, and Sinclaire – Goodbye Japan, Blackjack Fever, Help Me
 Rofo – Flashlight on a Disconight, Beach Love, Rofo's Theme, I Want You, You've Got To Move It On
 Roger Meno – What My Heart Wanna Say, I Find the Way, Love Goodbye, Don't Go Away (From Germany)
 Rose – Magic Carillion, Fairy Tale, I Wanna Be Your Love, Memories, Perfect Time
 Ross – Coming up, Don't Stop
 Roy – Destiny Time, Shooting Star
 Roxanne – Charlene, Show Me, Boys in Black Cars, Give a Little Love
 Rudy & Co. – Play the Game, Mama Radio
 Ryan Paris – Dolce Vita, Fall in Love
 Ryvon D.J. – I'm Gonna Dance...Take Me Tonight

S 
 S 50 – Input
 S.C.O.R.T.A. – Pertini Dance
 Sabrina Salerno – Boys, Sexy Girl, My Chico, Hot Girl, All Of Me, Like a yo yo, Gringo, Yeah Yeah, Shadows of the night
 Salico – I'm on Fire
 Sahara – Shining
 Sam Gilles – Let Me Feel It
 Sandra – In the Heat of the Night, Maria Magdalena, Around My Heart, Secret Land, Little Girl, Hiroshima, You 'll Be Mine, Heaven Can Wait, Innocent Love, Hi! Hi! Hi!, Stop For A Minute, Everlasting Love (From Germany)
 Sandy Marton – People from Ibiza, Modern Lover, Exotic and Erotic, Camel By Camel, Love Synchronicity (From Croatia)
 Sandy Wilson – Gimme Your Love Tonight
 Sarah – Tokyo Town
 Savage (Roberto Zanetti) – Don't Cry Tonight, Only You, I'm Losing You, Love Is Death, Radio, Fugitive, Celebrate, A Love Again, Don't You Want Me
 Saxophone – "Souvenir"
 Scotch – Disco Band, Plus Plus, Penguin's Invasion, Delirio Mind, Born to Kill, Mirage, Money Runner, Loving Is Easy, Man to Man, Take Me Up
 Secret Society – (You And Me) We Belong Together, Why Did Run Away (From Me)
 Sensitive – Don't Stop, Driving
 Sequal-It's Not Too Late, I'm Over You
 Shamall – Feeling Like A Stranger
 Shana (Shana Petrone) – I Want You, You Can't Get Away
 Sharm (see also Charme) – My Heart (Is Beatin' for You), Understanding Sense of Living
 Sheila Stewart – It's You, No One Emotion, Tonight
 Shreeve, Mark – Assassin, Legion
 Shy Rose – I Cry For You, You Are My Desire
 Sign System – Stay with Me
 Silent Circle – Touch In The Night, Hide Away, Give Me Time, Stop the Rain (From Germany)
 Silicon Dream – Andromeda
 Silver Pozzoli – Around my Dream, Chica Boom, Step by Step, Pretty Baby, From You to Me, Love is the Best
 Sisley Ferre – Give Me Your Love, Open Your Eyes
 Sissy – Queen of the Discotèque, Coloured Rhymes
 Solid Strangers – Gimme the Light, Music in the Night
 Sodapops – Dancing Fire
 Soif de la Vie – Goddess of Love, Satisfy
 Son Of Chopin – On The Road Is Hemingway
 Sophie – Broken Tale
 Space – Magic Fly
 Spagna – Call Me, Easy Lady, Every Girl and Boy, I Wanna Be Your Wife
 Spoonich – Laserdance
 Squash Gang – I Want an Illusion, Moving Your Hips (From Spain)
 Stacey Q – Two of Hearts, Playback, Walkman On (USA)
 Stage – Ocean of Crime
 Stargo – Capsicum
 Starlight – Numero Uno
 Steel Mind – Bad Passion
 Stef – Ready For Love
 Stefan Bieri – Contact
 Stefano Pulga – Love Taker, Take Me Higher
 Stephanie – Flash, Irresistible, I'm Waiting For You (From France)
 Stephany – Don't Let Me Down
 Stereo – Somewhere in the Night, No More
 Steve Allen – Letter from the Heart, Love Is in the Air
 Steve Clark – No More Love
 Stopp – I'm Hungry
 Stravaganza – Hold Me On Your Heart
 Stylóo – Miss You, Pretty Face, Radiogame, Why
 Sue Sadlow – My Man
 Sun-la-Shan – Catch
 Susan Morgan – Take My Love
 Susanne – Give Me Love
 Susanne Meals – Forever
 Sweet Connection – Heart to Heart, Need your Passion
 Swan – Don't Talk About It, General Cluster
 Sylvi Foster – Hookey

T 
 T. Ark – Undercover Lover, Count On Me (From Germany)
 Taina – Dance the night away (Produced by J.Luis – J.L.Mateo -) (From Spain)
 Taffy – Once More, I Love My Radio (From USA)
 Tapps – My Forbidden Lover
 Tatjana – Chica Cubana (From Croatia)
 Telefon Boys – Get Up Get Up
 Tension – My Dream
 Thomas – Another Game
 Three Five – Searching For Your Love (From Greece)
 Time – Shaker Shake
 Timerider – Cocoon
 Tom Hooker – Looking for Love, Help Me, Feeling Okay,Atlantis
 Tom Spencer – Fashion
 Tommy – Being Together, One Night
 Tommy Kerisch – Speedy Life
 Tony Esposito – Papa Chico, Kalimba de Luna Simba De Ammon
 Topo & Roby – Under the Ice
 Torrevado – Living in the Shuttle
 Total Tolly – Oriental Acupuncture
 Touch – Touch
 Tracy Spencer – Run to Me, Take Me Back
 Trans X – Living on Video, Message on the Radio, Digital World (From Canada)
 Transvolta – Disco Computer
 The Flirts – Calling All Boys, Passion (From USA)
 The Twins – Love System, Not the Loving Kind, Ballet Dancer, Face to Face (From Germany)
 Two Of Us – Generation Swing

U 
 UK – Roadrunner
 Unknown Artist –  Easy To Please Me
 Uptown – (I know) I'm Loosing You

V 
 Valerie Dore – The Night, Get Closer, Lancelot, King Arthur, It's So Easy (From Monte Carlo)
 Vanelle-Tell Me
 Vanessa – Crazy for You, Just A Game, Be My Lady, Eternity
 Via Verdi – Diamond
 Venise – Playboy, Roissy
 Venus – Hot Sun On Video
 Ventura – Another Time, Touched
 Vicio Latino – Sabes Qué Hora Es?, Qué Me Pasa, Qué Me Pasa (From Spain)
 Vikki Benson – Easy Love
 Video – Somebody
 Video Kids – Woodpeckers From Space
 Ville Aux Cans – Go Go
 Visions – Everybody
 Vivien Vee – Give Me a Break, Heartbeat, Higher, Remember
 The Voyagers – Distant Planet
 Vanessa Paradis-Joe Le Taxi

W 
 Wanexa – Man from Colours
 Webo – Magic Moment, Miracles, Shaking Lovers
 William King – Robin Hood
 William Pitt – City Lights
 Wish Key – Orient Express, Last Summer, Easy Way

X 
 X-Ray Connection – Get Ready
 Xario – The way you are
 Xenon – Symphony, Galaxi
 Xs-5 – I Need More

Y 
 Yagmur – Ali Baba
 Yello – Oh Yeah (1985)
 Yvonne Kay – Last Night, Rise Up (For My Love)
 Yvonne Koomen – Last Night

Z 
 Zeta – Eh-Ah-Oh
 Zodiacs – Pacific

Вижте също 
 Евро Диско

Източници 
 Итало Диско